Берлинг:

 Берлинг () — гном (дварф) в германо-скандинавской мифологии.

Фамилия 
 Берлинг, Роберт Иванович (1874—1913) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Берлинг, Зыгмунт (1896—1980) — польский военачальник.
 Берлинг, Карл (1812—1871) — датский типограф.
 Берлинг, Каспар Захарий (1619—1695) — евангелический пастор, автор книги «Didascalia seu orthographia Vandalica».
 Берлинг, Макс Х. (1905—1990) — немецкий архитектор.
 Берлинг, Петер (1934—2017) — немецкий актёр и писатель.

См. также 
 Бьёрлинг

Примечания